Adut lahko pomeni:
Adut, najmočnejša (posebna) karta pri namiznih igrah s kartami.
 Adut (avtomobil)
 Adut (časopis)